Bonnard puede referirse a:
 Bonnard (Yonne), localidad y comuna francesa.
 Pierre Bonnard (1867-1947), pintor e ilustrador francés.
 Marthe Bonnard (1869-1942), esposa y modelo de Pierre Bonnard.
 Abel Bonnard (1883-1968), poeta y político francés.
 André Bonnard (1888-1959), escritor y helenista suizo.
 Mario Bonnard (1889-1965), director y guionista cinematográfico italiano.
 Alfredo Bonnard (1930-), futbolista ecuatoriano.
 Damien Bonnard (1978-), actor francés.